Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Kluszczyński – polski inżynier elektrotechnik
 Ryszard Kluszczyński – polski medioznawca i kulturoznawca